Jeffrey John (1953-), prêtre de l'Église d'Angleterre ;
 Jeffrey John (1992-), athlète français.